By Your Side – singolo degli Squeeze del 1985
 By Your Side – album di Noel Richards del 1990
 By Your Side – album dei Black Crowes del 1999
 By Your Side – album della Hillsong Church del 1999
 By Your Side – singolo dei Sade del 2000
 By Your Side – singolo dei Tokio Hotel del 2007
 By Your Side – singolo di Jonas Blue del 2016
 By Your Side – singolo di Calvin Harris in collaborazione con Tom Grennan del 2021